HD 2 — колишній український телевізійний канал в стандарті високої чіткості, присвячений двом тематиками: моді та музиці.  Власником телеканалу значилася телекомпанія і раніше великий супутниковий оператор «Поверхность».

Канал не був запущений в якості повноцінного мовника, оскільки у телекомпанії на той момент з'явилися фінансові труднощі, представники та керівні особи висунули доцільне рішення про остаточне припинення мовлення телеканалу.

Логотип